Masso o Massó puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 

 Antoni Correig i Massó (1910-2002), poeta español.
 Carlos Javier Rivera Massó (1969-), cantante, actor y conductor de televisión puertorriqueño.
 Jericó Abramo Masso (1975-), político mexicano.
 Joan Bergós i Massó (1894-1974), ensayista en lengua catalana y arquitecto español.
 Joan Garriga i Massó (1871-1956), abogado y político español.
 José Nogué Massó (1880-1973), pintor y decorador español, especializado en retratos y paisajes.
 Juan Tuma Masso (1908-1972), obrero y político laborista chileno de origen palestino.
 Lluís Bonifaç i Massó (1730-1786), escultor español y uno de los principales exponentes de la escultura barroca catalana.
 Luca Masso (1994-), jugador belga-argentino de hockey sobre césped.
 Rafael Ribó i Massó (1945-), político español y militante catalán.

Toponimia 
 Masso, comuna de la provincia de Banwa, Burkina Faso.

Miscelánea 
 Massó Hermanos S.A., empresa de Galicia (España) ligada al sector conservero.
 Museo Massó, museo ubicado en lo que fue la fábrica de conservas 'Salvador Massó e Hijos', inaugurada a principios del siglo XIX.